Cambes ist:

 in römischer Zeit der Name des heutigen Kembs

der Name mehrerer französischer Gemeinden:
 Cambes (Gironde) im Département Gironde
 Cambes (Lot) im Département Lot
 Cambes (Lot-et-Garonne) im Département Lot-et-Garonne
 Cambes-en-Plaine im Département Calvados